Die DPR Korea Premier Football League 2017/18 ist die erste Spielzeit der reformierten höchsten nordkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 46. Spielzeit seit ihrer Gründung im Jahr 1972. Die Saison begann am 1. Dezember 2017 und wird voraussichtlich am 28. Oktober 2018 enden. Titelverteidiger ist der 25. April SC.

Teilnehmer

Tabelle

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Nordkorea
Fußballsaison 2017/18